Nederlands Studenten Kamerkoor
Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps